Docx bezeichnet:

 Edward Docx (* 1972), britischer Journalist und Schriftsteller

 eine Dateiendung; siehe Office Open XML

Siehe auch:
 Docs
 Dockx
 Dox